Florent Mollet (Fontaine-lès-Dijon, 1991. november 19. –) francia labdarúgó, a Nantes középpályása.

Pályafutása 
Mollet a franciaországi Fontaine-lès-Dijon községben született. Az ifjúsági pályafutását a Dijon akadémiájánál kezdte.

2012-ben mutatkozott be a Dijon másodosztályban szereplő felnőtt keretében. 2015-ben a Créteil, majd 2016-ban a első osztályban érdekelt Metz szerződtette. 2018-ban a Montpellierhez igazolt. 2022-ben a német Schalke 04-hez csatlakozott. 2023. január 17-én 2½ éves szerződést kötött a Nantes együttesével. Először a 2023. január 29-ei, Clermont Foot ellen 0–0-ás döntetlennel zárult mérkőzés 74. percében, Ludovic Blas cseréjeként lépett pályára.

Statisztika 
2023. február 12. szerint.

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt profil

1991-ben született személyek
Labdarúgó-középpályások
A Dijon labdarúgói
A Créteil-Lusitanos labdarúgói
Az FC Metz labdarúgói
A Montpellier HSC labdarúgói
A Schalke 04 labdarúgói
A Nantes labdarúgói
A Ligue 2 labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
Élő személyek